Le Grasshopper Cup 2014 est l'édition 2014 du Grasshopper Cup qui se déroule à Zurich du 21 au . 
Le tournoi comprend 16 joueurs dont 8 têtes de série et une wild card Reiko Peter.

Amr Shabana l'emporte en finale face Tarek Momen.

Dotation et points 
En 2014, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant:

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Grasshopper Cup
 Saison 2014 de la PSA

Liens externes 

Grasshopper Cup
Sport en Suisse en 2014
Sport en avril 2014
Squash en 2014